Géraud Marechal, né le  à Dunkerque en France, est un joueur professionnel français de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier.

Carrière 
Il met fin à sa carrière de hockeyeur à la fin de la saison 2013-2014 après l'élimination d'Anglet des Plays-Off de Division 1.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1997-1998 || Anges du Vésinet || Division 2
|| - || - || - || - || - || || || || || 
|-
| 1998-1999 || Corsaires de Dunkerque || Nationale 1
|| - || 6 || 6 || 12 || - || || || || || 
|-
| 1999-2000 || Lions de Lyon || Élite
|| 35 || 1 || 3 || 4 || 14 || || || || || 
|-
| 2000-2001 || Gothiques d’Amiens || Élite
|| - || 2 || 5 || 7 || - || || || || || 
|-
| 2001-2002 || L’Hormadi || Élite
|| 36 || 11 || 7 || 18 || - || || || || || 
|-
| 2002-2003 || L’Hormadi || Super 16
|| 25 || 6 || 11 || 17 || 35 || || || || || 
|-
| 2003-2004 || L’Hormadi || Super 16
|| 26 || 4 || 6 || 10 || 10 || 9 || 1 || 2 || 3 || 4 
|-
| 2004-2005 || L’Hormadi || Ligue Magnus
|| 26 || 3 || 6 || 9 || 20 || || || || || 
|-
| 2005-2006 || L’Hormadi || Ligue Magnus
|| 24 || 2 || 1 || 3 || 16 || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2006-2007 || L’Hormadi || Ligue Magnus
|| 24 || 5 || 8 || 13 || 14 || 5 || 1 || 2 || 3 || 8
|-
| 2007-2008 || L’Hormadi || Division 3
|| 1 || 2 || 2 || 4 || 0 || || || || ||   
|-
| 2008-2009 || L’Hormadi || Division 3
|| 13 || 31 || 26 || 57 || 35 || 3 || 9 || 6 || 15 || 6
|-
| 2009-2010 || L’Hormadi || Division 2
|| 15 || 22 || 12 || 34 || 28 || 8 || 7 || 5 || 12 || 4
|-
| 2010-2011 || L’Hormadi || Division 1
|| 24 || 9 || 20 || 29 || 16 || 3 || 1 || 1 || 2 || 4   
|-
| 2011-2012 || L’Hormadi || Division 1
|| 24 || 3 || 13 || 16 || 30 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2   
|-
| 2012-2013 || L’Hormadi || Division 1
|| 18 || 6 || 11 || 17 || 24 || || || || ||  
|-
| 2013-2014 || L’Hormadi || Division 1 
|| 26 || 4 || 17 || 21 || 22 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0

Notes et références 

Naissance en janvier 1980
Naissance à Dunkerque
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Hockey sur glace Dunkerque
Joueur de l'Anglet hormadi Pays basque
Joueur du Lyon Hockey Club
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Français volants de Paris
Attaquant de hockey sur glace